Anton av Sachsen (), född 27 december 1755 i Dresden i Sachsen, död 6 juni 1836 i Dresden, var en sachsisk kung från 1827 och fram till sin död 1836. Han var den femte sonen till kurfurst Fredrik Kristian och kurfurstinna Maria Antonia.

Biografi 

När brodern Fredrik August I avled, övertog Anton den sachsiska tronen som 72-åring. Genom att alltför mycket gynna katolicismen samt den sachsiska ministern von Einsiedels reaktionära politik, ådrog han sig starkt missnöje. När missnöjet bröt ut i ett uppror 1830 tog han sin brorson Fredrik August II till medregent och Sachsen fick en konstitutionell författning.

Familj 

Anton av Sachsen gifte sig 1782, först genom ombud den 29 september och sedan i person den 24 oktober, med prinsessan Maria Karolina. Hon dog barnlös ett år senare. Efter fem år gifte han om sig, igen först genom ombud den 8 september och sedan i person den 18 oktober, med ärkehertiginnan Maria Teresia. Tillsammans fick de fyra barn, varav ingen blev äldre än två år:

 Maria Ludovika Augusta (14 mars 1795 – 25 april 1796)
 Fredrik August (född och död 5 april 1796)
 Maria Johanna Ludovika (5 april 1798 – 30 oktober 1799)
 Maria Teresia (född och död 15 oktober 1799)

Anfäder

Referenser 

 
 
 

Sachsens regenter
Huset Wettin
Födda 1755
Avlidna 1836
Män
Svensk uppslagsbok
Mottagare av Serafimerorden